Balmain bezeichnet:

Personen:
 Pierre Balmain (1914–1982), französischer Modeschöpfer
 William Henry Balmain (1817–1880), englischer Chemiker

Orte:
 Balmain (New South Wales), Stadtteil von Sydney, Teil der Leichhardt Municipality
 Balmain (Trinidad und Tobago), Ort im Westen von Trinidad (Insel)

sowie:
 Balmain (Unternehmen), das von Pierre Balmain begründete Modeunternehmen
 Balmain Tigers, Rugby-Klub in Sydney